

Cinema 
 azione, genere
 «Azione!», comando impartito dal regista per dare l'avvio a una scena

Diritto 
 Azione, il potere attribuito a un soggetto giuridico di provocare l'esercizio della giurisdizione da parte di un giudice
 Azione, nell'ordinamento penale italiano la realizzazione di movimenti corporei capaci di rappresentare una manifestazione esteriore della volontà del soggetto che li compie
 Azione, titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni
 Azione, lo stesso istituto riferito al diritto commerciale italiano

Fisica 
 Azione, grandezza che caratterizza lo stato e l'evoluzione di un sistema
 Azione, forza o deformazione che agisce su una struttura portante

Altro 
Azione – in filosofia, intervento di un ente su un altro ente, capace di modifica
Azione – in linguistica, categoria grammaticale legata al verbo
Azione – sistema di funzionamento di un'arma da fuoco
 Azione – partito politico italiano fondato da Carlo Calenda nel 2019

Altri progetti